Симфония № 7 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 7 (Александър Глазунов) („Пасторална“, 1902)
 Симфония № 7 (Антон Брукнер) (1883)
 Симфония № 7 (Антонин Дворжак) (1885)
 Симфония № 7 (Дмитрий Шостакович) („Ленинградска“, 1942)
 Симфония № 7 (Лудвиг ван Бетховен) (1813)
 Симфония № 7 (Сергей Прокофиев) (1952)